Gora Dvuglavaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 
Det kan diskuteras om detta verkligen är två olika berg med samma namn, eller om det är samma berg med två olika koordinatangivelser.

 Gora Dvuglavaja (1), 
 Gora Dvuglavaja (2), 

Robotskapade Antarktisförgreningar